Jakenan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jakenan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Jakenan, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar